David Goffin och Pierre-Hugues Herbert var regerande mästare, men Goffin valde att istället tävla i ATP Cup 2020 medan Herbert inte valde att tävla alls under veckan.

Rohan Bopanna och Wesley Koolhof vann titeln efter att ha besegrat Luke Bambridge och Santiago González med 3–6, 6–2, [10–6] i finalen.

Seedning

Lottning

Lottning

Referenser
Lottning

Noter

Qatar ExxonMobil Open 2020 – Dubbel
Dubbel